Вигдорчик — фамилия. Известные носители:

 Вигдорчик, Виктор Моисеевич (род. 1923) — специалист в области сопротивления материалов.
 Вигдорчик, Игорь Вениаминович (1931—2012) — советский и российский звукорежиссёр.
 Вигдорчик, Натан Абрамович (1874—1954) — революционер, врач, публицист.
 Вигдорчик, Семён Абрамович (1908—1980) — специалист в области авиационной технологии.

См. также